Gaspra peut désigner :
 la ville de Gaspra (station balnéaire en Crimée),
 l’astéroïde (951) Gaspra découvert en 1916 par l'astronome russe Grigori Néouïmine est nommé en l’honneur de la station balnéaire de Gaspra.